Musiał (liczba mnoga: Musiałowie) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 21 528 osób.
Inna forma tego nazwiska to Musialska/Musialski.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Adam Musiał (ur. 1948) – piłkarz polski, obrońca, trener roku 1991
 Bogdan Musiał (ur. 1960) – polski i niemiecki historyk
 Maciej Musiał (ur. 1952) – polski polityk, były wojewoda poznański i wielkopolski
 Maciej Musiał (ur. 1995) – polski aktor
 Stanisław Musiał (1938–2004) – jezuita (S.I.), filozof, rzecznik współpracy katolicko-żydowskiej
 Stan Musial (1920–2013) – amerykański baseballista polskiego pochodzenia

Przypisy 

Polskie nazwiska